Eastbourne International 2022 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Eastbourne International 2022 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn